Le Ham puede referirse a: 

 Le Ham, comuna francesa en Mancha.
 Le Ham, comuna francesa en Mayenne.